snowboardzista – osoba uprawiająca snowboarding
 Snowboardzista (oryg. Snowboarder) – film z 2003 roku, reż. Olias Barco